Укромное () — село,
Московский сельский совет,
Вольнянский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2321585006. Население по переписи 2001 года составляло 30 человек.

Географическое положение 
Село Укромное находится в 2,5 км от села Райское.

История 
 1923 год — дата основания.

См. также 
 Первеева, Ольга Ивановна

Примечания